Il Gatto e la Volpe – personaggi delle storie di Pinocchio
 Il gatto e la volpe – brano musicale di Edoardo Bennato del 1977
 Il gatto e la volpe – programma televisivo italiano condotto da Paolo Bonolis
 Il gatto e la volpe – spettacolo teatrale italiano
 Il gatto e la volpe – locale di pubblico spettacolo